Шреньск () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Млавский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4601 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Белявы
 Дозины
 Грондек
 Кобушин
 Кшивки-Боски
 Кшивки-Пяски
 Кунки
 Либерадз
 Луги
 Мёнчин-Малы
 Мёнчин-Дужы
 Милотки
 Мостово
 Нове-Гарково
 Острув
 Пончково
 Пшихуд
 Прошково
 Рохня
 Старе-Гарково
 Славково
 Шреньск
 Воля-Прошковска
 Злотово
 Зарембы

Соседние гмины 
 Гмина Бежунь
 Гмина Кучборк-Осада
 Гмина Липовец-Косцельны
 Гмина Радзанув
 Гмина Стшегово
 Гмина Виснево
 Гмина Журомин

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства